Ве́рфель () — фамилия:

 Франц Верфель (1890—1945) — австрийский поэт, романист и драматург.
 Альма Малер-Верфель (1879—1964) — австрийская деятельница искусства и литературы, супруга Густава Малера, Вальтера Гропиуса и Франца Верфеля.